Belotić – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Bogatić
 Belotić – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Vladimirci
 Belotić – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Osečina